Sikorsky S-69 – prototipo di elicottero con rotori coassiali controrotanti e coda convenzionale della Sikorsky Aircraft Corporation
 S69 – superstrada polacca